Flabellina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Voigt 1834. Flabellina ingår i familjen Flabellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Flabellina